Ianculești se poate referi la:
 Ianculești, Argeș
 Ianculești, Giurgiu
 Ianculești, Satu Mare